Petrovac je lahko:
 Petrovac na Mlavi (Srbija)
 Petrovac na Moru (Črna gora)
 Petrovac, Lebane (Srbija)
 Petrovac, Leskovac (Srbija)
 Petrovac, Pirot (Srbija)
 Petrovac, Prokuplje (Srbija)
 Petrovac, Trgovište (Srbija)
 Petrovac, otoček pri Lastovu
 Bosanski Petrovac (Bosna in Hercegovina)